David Baillie peut faire référence à :
 , artiste et dessinateur écossais,
  (1905–1967), joueur anglais de football.

Voir aussi 
David Bailie

David Bailly (1584–1657), peintre néerlandais.